Let Me Love You – singolo di Mario del 2004
Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself) – singolo di Ne-Yo del 2012
Let Me Love You – singolo promozionale di Ariana Grande del 2016
Let Me Love You – singolo di DJ Snake del 2016
Let Me Love You – singolo dei Kobra and the Lotus del 2018